Касас-де-Вес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Население — 787 человек (на 2010 год). Расстояние — 68 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Альбасете